Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney wurde vom 16. bis 21. September im Sydney International Archery Park ausgetragen.

Wettkampfformat 
Es traten 12 Nationen mit jeweils drei Athletinnen an. Zu Beginn wurden die Punktzahlen der drei Schützinnen aus der Platzierungsrunde des Einzelwettbewerbs zusammen addiert. Daraus ergab sich die Setzliste.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 

Mannschaft Frauen